est un mot anglais signifiant « se séparer ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 Breakaway, thriller britannique de Henry Cass, sorti en 1956 ;
 , film australien de Don McLennan, sorti en 1990 ;
 , film canadien de Robert Lieberman, sorti en 2011.

Musique

Album 

 , album d'Arthur Garfunkel, sorti le  ;
 , album de , sorti le  ;
 , album de Gallagher and Lyle, sorti en  ;
 , album de Kelly Clarkson, sorti le  ;
 , album de Kris Kristofferson et Rita Coolidge, sorti en .

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album Big Beat Sounds by The Newbeats sorti en  ;

Breakaway
 , chanson de Donna Summer présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Irma Thomas présente sur l'album Wish Someone Would Care sorti en  ;
 Breakaway, chanson de Kelly Clarkson présente sur l'album  sorti le  ;

Break Away
 , chanson d'Arthur Garfunkel présente sur l'album  sorti le  ;
 , single des Beach Boys sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Where Is a Woman to Go sorti en  ;
 , chanson d'Ivy Quainoo présente sur l'album Loved Me Back to Life sorti le .

Transformers 

 Breakaway, nom porté par plusieurs personnages de l'univers des Transformers.

Voir aussi